Берлиц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Берлиц, Максимиллиан Дельфиниус (1852—1921) — немецкий и американский лингвист и педагог. 
 Берлиц, Чарльз Фрамбах (1914—2003) — американский писатель и уфолог, внук М. Берлица.

Компании:
 Berlitz Corporation — международная корпорация, один из мировых лидеров в области предоставления услуг обучения иностранным языкам. Основатель — Максимиллиан Берлиц.